Ottawa County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Ottawa County, Kansas 
 Ottawa County, Michigan 
 Ottawa County, Ohio 
 Ottawa County, Oklahoma